Petr I. Bourbonský (fr. Pierre I de Bourbon, 1311 – 19. září 1356 Maupertuis) byl vévoda bourbonský a švagr Filipa VI., Jana Lucemburského i Karla IV.

Život 

Petr byl prvorozeným synem bourbonského vévody Ludvíka a Marie z Avesnes. 25. ledna1336 či 1337 se oženil s Isabelou, dcerou Karla z Valois.

Byl považován za zosobnění tradičního rytířství, během stoleté války bojoval roku 1341 pod velením normanského vévody Jana v bretaňské válce. Roku 1345 se zúčastnil tažení Jana Lucemburského na Litvu. Bojoval v bitvě u Kresčaku, roku 1355 byl zraněn a poté jmenován guvernérem v Gaskoňsku. Padl v bitvě u Maupertuis a byl pohřben v pařížském klášteře jakobínů, který nepřečkal Francouzskou revoluci.

Jako vévoda byl velice nehospodárný, měl mnoho věřitelů. Pravděpodobně trpěl dědičným duševním onemocněním, které zdědil syn Ludvík, dcera Johana a také vnuk Karel.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Bourboni
Bourbonští vévodové
Hrabata z Clermont-en-Beauvaisis
Hrabata z La Marche
Osobnosti stoleté války
Křesťané pruské křížové výpravy
Duševně nemocní panovníci
Úmrtí v bitvě
Pohřbení v jakobínském klášteře v Paříži
Narození v roce 1311
Úmrtí 19. září
Úmrtí v roce 1356
Muži